Лещины — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лещины — деревня в Борисовском районе Минской области.

Польша 
 Лещины — деревня в Горлицком повяте Малопольского воеводства.

Россия 
 Лещины — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Лещины — село в Жидачовском районе Львовской области.